Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) — бывшее украинское судостроительное предприятие, расположенное в городе Николаев. 
Крупнейшая верфь Украины, здесь были построены все авианесущие крейсеры Советского Союза (см. список авианосцев ВМФ СССР и России).

Последний собственник завода, ООО «Смарт Мэритайм Груп — Николаевская верфь» входило в группу «Смарт-Холдинг», контролируемую В. В. Новинским.

История 

В 1895 году основан завод «Наваль» (неофициально предприятие также называли Французским заводом), как бельгийское «Общество корабельных верфей, мастерских и плавилен».

25 сентября того же года начато строительства судостроительного, механического и литейного завода под названием «Анонимное общество судостроительных, механических и литейных заводов в городе Николаеве». 
В октябре 1895 на смежном с заводом «Наваль» участке «Обществом механического производства в Южной России» началось строительство Черноморского механического и котельного завода (Черноморский завод). Завод должен был выпускать машины и котлы для судов и кораблей, строившихся в Николаеве для Черноморского флота.
 ноябрь 1896 года — открытие Черноморского завода.
 21 октября 1896 года — открытие завода «Наваль».
 В 1898 году состоялось заключение контракта на изготовление и монтаж главных паровых машин, котлов и артиллерийских башен для строящегося на заводе Николаевского Адмиралтейства броненосца «Князь Потёмкин-Таврический».
 В 1899 — первая крупная политическая забастовка 700 рабочих котельного и мостостроительного цехов.
 1901 год — заключение контракта на изготовление и монтаж главных паровых машин, котлов и артиллерийских башен для строящихся на заводе Николаевского Адмиралтейства броненосцев «Иоанн Златоуст», «Евстафий» и крейсера «Кагул». С этого времени завод становится основной машиностроительной базой для судостроительных заводов юга страны.
 Июль 1901 года — закладка эскадренного миноносца «Заветный»(сдан Черноморскому флоту в 1903 году. Остальные эсминцы типа «Лейтенант Пущин» («Завидный», «Задорный», «Звонкий» и «Зоркий») были построены в период с 1903 по 1905 годы.
 1902 год — всеобщая забастовка рабочих завода.
 1903 год — Черноморскому флоту сдан эскадренный миноносец «Заветный».
 1904 год — построена дизель-компрессорной станция. Завершено внедрение в широких масштабах пневматической клёпки, сверловки, рубки и чеканки взамен ручных работ.

 1905—1907 годы — неоднократные локальные и всеобщие забастовки, демонстрации и вооружённые столкновения с полицией и войсками, непрерывные массовые аресты бастующих и восставших рабочих.
 1908 год — включение путём слияния акций Черноморского завода в состав завода «Наваль» и начало реконструкции завода.
 1909 год — закладка первого в мире подводного минного заградителя «Краб». Окончена постройка и сданы Черноморскому флоту минные крейсеры "«Лейтенант Шестаков», «Капитан-лейтенант Баранов», «Лейтенант Зацаренный», «Лейтенант Пущин».
 1910 год — строительство нового здания технической конторы и нового плаза.
 В 1911 году завод "Наваль" перешёл в собственность французского "Общества николаевских заводов и верфей" (ОНЗиВ). Он специализировался на изготовлении котлов и механизмов для броненосцев, строящихся в Николаевском адмиралтействе, а также на постройке миноносцев и минных крейсеров. В то время завод "Наваль" был единственным судостроительным предприятием на юге России, оборудованным современной техникой. [Цветков с.86] Окончание реконструкции стапеля № 1 и закладка линейного корабля „Императрица Екатерина Великая“. Окончена постройка восьмого пролёта главного механического цеха (старо-турбинный участок), предназначенного для сборки паровых турбин.
 1912 год — сооружение башенно-артиллерийского цеха на площадях, ранее занимавшихся мостостроительным цехом, технической конторой и столовой.
 Всеобщая забастовка в знак протеста против ленского расстрела.
 Переход завода под контроль Санкт-Петербургского международного коммерческого банка.
 Окончание постройки зданий нового деревообрабатывающего комплекса.
 В 1913 году в связи с переходом значительной части акций завода в распоряжение Санкт-Петербургского международного коммерческого банка — французское "Общество николаевских заводов и верфей" было преобразовано в русское акционерное общество под тем же названием — ОНЗиВ. С учётом требований Морского министерства — "строить корабли по новым судостроительным программам только на русских заводах и руками русских рабочих" владельцы ОНЗиВ добились получения заказа на постройку ЛК "Екатерина II" и поставку турбин и котлов для ЛК „Императрица Мария“ и «Император Александр III», строившихся на заводе «Руссуд», а также завод должен был построить четыре эскадренных миноносца типа «Дерзкий». [Цветков с.86]
 Окончание сооружения Большого ковша с восточной набережной и пирсом.
 Окончание постройки здания трубомедницкого цеха.
 Сдача в эксплуатацию 150-тонного плавучего крана, поступившего из Дуйсбурга.
 Ввод в эксплуатацию плавдока грузоподъёмностью 30 тыс. тонн, построенного заводом «Руссуд».

С 1914 года 
 1914 год — заложен новейший линкор-дредноут Император Николай I. Окончание постройки и сдача флоту эскадренных миноносцев «Беспокойный», «Дерзкий», «Гневный», «Пронзительный».
 В июне 1915 года Черноморскому флоту был сдан первый в мире подводный минный заградитель «Краб» и новейший линкор «Императрица Екатерина Великая». Закончено строительство арматурного цеха (цех 25).
 Внедрение разметки деталей корпуса по развёрткам с плаза по способу Симпсона-Егорова.
 Начало постройки восьми эскадренных миноносцев типа «Новик».
 Начато строительство четырёх подводных лодок типа «Барс».
 7 января 1916 года рабочие завода начали забастовку, которая продолжалась до 24 февраля 1916 года и проходила под экономическими требованиями. 24 февраля 1916 года завод был временно закрыт, около 6 тыс. участвовавших в забастовке рабочих призвали в армию, но уже в конце марта 1916 года большинство из них было возвращено на завод для продолжения работ До конца 1916 года была завершена постройка ново-турбинного участка и организовано производство паровых турбин. Закончено строительство инструментального цеха, прессового участка главной кузницы (гидравлический ковочный пресс усилием 3000 тонн установлен в 1912 году в недостроенном здании), здания электроремонтного цеха и мартеновского цеха (первая плавка в декабре 1916 года).
 5 октября — спуск на воду линкора Император Николай I.
 В марте 1917 года на заводе образован Исполнительный комитет рабочих и солдатских депутатов. Установление двоевластия.
С августа 1917 года началось создание отрядов Красной гвардии и организована ими охраны завода.
 В мае 1919 года проведена национализация завода.
 В 1921 году начались работы по восстановлению и модернизации поднятых затопленных кораблей и достройке кораблей, оставшихся на заводе и в других местах, в том числе двух подводных лодок типа «АГ», эскадренных миноносцев «Незаможник» («Занте»), «Петровский» («Корфу»), «Шаумян» («Левкас»), «Фрунзе», «Дзержинский» и др.
 В ноябре 1922 года название завода изменено на «Николаевские объединённые государственные заводы им. Марти и Бадина». В этом же году в 20 экземплярах вышел первый номер заводской многотиражной газеты «Гудок Наваля» и была открыта библиотека завкома профсоюза с фондом 1200 книг (к 1987 году в библиотеке более 250 000 книг).
 В 1923 году начались опытные работы по освоению электросварки.
 4 ноября 1924 года название завода изменено на «Николаевские объединённые государственные заводы им. Андре Марти».
 1925 год — на стапеле № 1 был заложен танкера «Эмбанефть» (первоначальное название «Красный Николаев»).
 6 апреля 1926 года, постановлением президиума Всеукраинского ЦИК завод и группа работников награждены орденом Трудового Красного Знамени УССР за досрочное выполнение правительственного задания по достройке и сборке четырёх подводных лодок типа АГ.
 Август: Промышленное внедрение электросварки.
 1927
 Создание бюро строителей судов (БСС).
 Прибытие на завод Председателя ВСНХ СССР В. В. Куйбышева, решившего вопросы загрузки завода на длительное время.
 Преобразование участка главного механического цеха в самостоятельный судомонтажный цех (цех № 15).
 Черноморскому флоту сдан крейсер «Червона Украина».
 Создание деревообрабатывающего цеха (цех № 14), выделенного из корпусного цеха.
 В 1928 году начато производство серии малооборотных дизелей мощностью 1400 л. с. для своих танкеров и для других заводов отрасли.
 1929 год — создание самостоятельного малярного цеха (цех № 41).
 Создание Судотреста (с 1930 года — Главморпром) и включение завода в его состав.

С 1930 года 
 В 1930 году Черноморскому флоту были переданы подводные лодки типа «Декабрист».
 В 1932 году Черноморскому флоту сдан крейсер «Красный Кавказ».
 Начало строительства серии цельносварных подводных лодок типа «М».
 Ввод в эксплуатацию первого корпуса судомонтажного цеха. До 1932 года судомонтажный (44) цех помещался во временных деревянных строениях и в здании испытательной станции.
 1933 год — создание цеха озеленения. Начало благоустройства территории завода.
 22 октября в корпусном цехе завода возник сильный пожар, в котором пострадали две находившиеся на ремонте в цехе подводные лодки. По утверждению органов ОГПУ СССР, это был поджог, организованной германской разведывательно-диверсионной группой. По делу было арестовано 28 человек. 
 1934 год — ввод в эксплуатацию второго корпуса судомонтажного цеха и создание Конструкторского отдела.
 1935 год — начало строительства крейсеров, эскадренных миноносцев, ледоколов, подводных лодок серии IX, XI, XIII для Тихоокеанского и Черноморского флотов и Севморпути.
 Начало стахановского движения на заводе.
 1936 год — организация цеха судовых паровых турбин и турбоагрегатов на площадях бывшего вагоностроительного цеха (цех № 26).
 1937 год — создание достроечного цеха (цех № 34) и диспетчерского отдела.
 7 февраля 1938 года судомонтажный цех разделён на три цеха: судомонтажный (цех № 44), трубомедницкий (цех № 45), жестяницкий (цех № 46).
В августе этого же года закончено строительство надводной части стапеля «О» и заложен линейный корабль «Советская Украина».
 Окончание постройки нового здания и организация второго арматурного цеха (цех № 12). В 1949 году здание было восстановлено и передано РУ-1 (ПТУ-5).
 Выделение из главного механического арматурного цеха (цех № 25).
 Август: Строительство за 22 дня силами ремонтно-строительного цеха двухэтажного здания и вселение в него такелажно-парусного цеха (цех № 42). До этого времени являлся участком корпусного цеха (в послевоенный период в этом восстановленном здании помещается цех № 41).
 Октябрь: Создание отдела главного технолога завода.
 1939
 Награждение орденами и медалями большой группы работников завода за успешное выполнение заданий правительства.
 1940
 Закончено строительство блока цехов.
 Создано ФЗО-3 (в дальнейшем ПТУ-14).

С 1941 года 
 1941
 Июнь: Организация производства авиабомб, переправочных понтонов, а также форсирование строительства судов на стапеле и на плаву.
 Август: Эвакуация всех кораблей, находившихся на плаву, уникального технологического оборудования, инструментов, ценных материалов и высококвалифицированных рабочих и ИТР. На второй день после оккупации Николаева предприятие было объявлено собственностью Германии и переименовано в «Южную верфь».
 1944
 28 марта: Покинувшие Николаев войска гитлеровской коалиции перед уходом полностью разрушили завод (из 784 зданий и сооружений сохранилось только два здания: здания медсанчасти и крепёжной мастерской, сейчас в нём станочный участок арматурно-крепёжного цеха).
 Апрель: Начало восстановления завода силами особой строительно-монтажной части № 44 (ОСМЧ-44) и цехами завода.
 сентябрь: начало занятий в РУ-1, ФЗО-3, ФЗО-7, судостроительном техникуме и кораблестроительном институте (во временных зданиях).
 1945
 октябрь: начало достройки кораблей, эвакуированных на период временной оккупации.

После 1945 года 
1947 год: внедрение рентгенографического контроля качества сварных соединений; 
начало строительства новых цельносварных судов из плоскостных и объёмных секций. Внедрение в широких масштабах автоматизированных видов электросварки и газовой резки металлов.

1948 год: Введение системы подготовки производства планирования судостроения и снабжения на технологической основе путём применения планово-учётных единиц технологических комплектов и этапов.

 8 февраля 1949 года завод награждён орденом Ленина, а 275 работников орденами и медалями за успешное выполнение заданий правительства и в связи с пятидесятилетием завода. 
 25 апреля: Разделение корпусного цеха на три: корпусообрабатывающий (цех № 17), корпусосборочный (цех № 18) и корпусно-стапельный (цех № 16).
 Организация машиносчётной станции (МСС).
 7 декабря: создание второго судомонтажного цеха (цех № 40).

С 1950 года 
 1950
 Освоение процесса литья якорных цепей.
 1951
 Создание сборочно-сварочного цеха (цех № 11).
 1951
 Создание арматурно-крепежного цеха (цех № 39).
 1952
 Создание корпусодостроечного цеха (цех № 12).
 Создание второго малярного цеха (цех № 22).
 Начало внедрения строительства судов среднего водоизмещения поточно-позиционным методом.
 1953
 Открытие на заводе филиала Николаевского судостроительного техникума.
 Создание цеха комплектации (ликвидирован в 1962 году).
 1954
 Создание паропреобразовательных подстанций взамен паро-котельных.
 Объединение кузнечно-прессового цеха со штамповочным (цех № 6).
 1955
 Строительство регазификационной станции пропан-бутана и подачи его цехам по трубопроводам.
 Внедрение дробомётного способа очистки металла от окалины и ржавчины.
 1956
 Внедрение процесса литья якорных цепей целыми смычками (изобретение П. Т. Кузьмина).
 Название завода изменено на «Николаевский судостроительный завод имени И. И. Носенко».
 Организация подготовки производства и начало серийного строительства рыбопромысловых судов поточно-позиционным методом.
 Внедрение способа вычерчивания плаза в масштабе 1:10.
 Начало строительства китобойных баз проекта 392, сухогрузных судов проекта 567, научно-исследовательских судов и других плавбаз различного назначения.
 1957
 Июль: Упразднение Министерства судостроительной промышленности СССР и включение завода в состав Херсонского совнархоза, а в 1963 году — в состав Черноморского совнархоза.
 1959
 Создание Отдела главного сварщика.
 1959—1960
 Спроектировано, изготовлено и установлено 43 стационарных козловых крана, заменивших железнодорожные краны.

С 1960 года 
 1960
 Внедрение высокотехнологичной сваривающейся низколегированной стали для изделий корпусного литья.
 1961
 Внедрение ультразвуковой дефектоскопии. Внедрение предметной специализации участков и цехов на постройке единичных и малосерийных судов.
 Постройка станции углекислого газа и подача газа цехам по трубам.
 Замена сплошных наружных лесов местными подвесными этажерками, люльками и др.
 1962
 Внедрение в широких масштабах электросварки в среде CO2.
 Замена твёрдого и жидкого топлива, а также привозного пропан-бутана природным газом (Шибилинского месторождения), подаваемым по магистральным трубам (газификации завода).
 Перебазирование медсанчасти завода в трёхэтажное здание общей площадью 5400 м².
 Начало строительства авианесущих крейсеров проектов 1123, 1143, 1143.3, 1143.4, 1143.5. Строительство продолжалось более тридцати лет.
1964 год
 Начало строительства рыбопромысловых и сухогрузных судов и изделий машиностроения на экспорт.
 Перебазирование в новое здание инструментального цеха (цех № 10).
1965 год
 Создание лаборатории НОТ. Начало систематической разработки планов научной организации труда.
 Упразднение совнархозов и подчинение завода министерству судостроительной промышленности СССР.
 1966 год:
 Окончание стадиона «Судостроитель».
 Окончание строительства Западной и Южной набережной.
1967 год
 Открытие Дворца культуры и техники завода.
 Организовано строительное управление хозспособа.
 Построено здание и организован учебный комбинат завода.
 Построен новый корпусообрабатывающий цех (цех № 17).

1968 год
 Создан участок по производству огнестойких слоистых пластиков для деталей зашивки судовых помещений.
 Название завода изменено на «Черноморский судостроительный завод».
 Начало строительства кораблей особого назначения — проектов 394, 994, 10221, 1288.4. Строительство продолжалось более двадцати лет.

1969 год
 Организация на заводе вычислительного центра (ВЦ).
 На площадях старого корпусообрабатывающего цеха организован цех металлоконструкций для судового машиностроения (цех № 3).

С 1970 года 
1970 год
 Организация управления заводом по видам производств: судостроительного, машиностроительного, рыбопромысловых судов.
 Декабрь: Награждение завода орденом Октябрьской Революции за успешное выполнение пятилетнего плана и организацию новой техники. 
 Окончена постройка научно-исследовательского судна «Академик Сергей Королёв».
 Организация службы АСУП на базе ЦЛОЭ, ВЦ и МСС.
 Построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения.

1971 год
 Создание цеха технологического автотранспорта (цех № 28).

1972 год
 Реорганизация цехов: первого малярного, деревообрабатывающего и модельного и образование цехов модельно-мебельного (цех № 1) и первого столярно-малярного (цех № 41).
 Окончена постройка здания инженерно-лабораторного корпуса (ИЛК). Перебазирование отделов заводоуправления в ИЛК.
1973 год
 Внедрение комплекса испытаний рыбопромысловых судов у стенки завода без выхода в море.
 1974
 Внедрение автоматизированной системы плазовотехнологической подготовки производства.
 1975
 Начало постройки серии сухогрузных судов типа «Атлантика» с горизонтальным способом подачи грузов.
1976 год
 Создание и внедрение новой конструкции спускового устройства, механизирующего спусковые работы.
 Начало строительства нового жилого массива завода на намывной территории («Намыв»).

1977 год
 Сентябрь: Награждение завода вторым орденом Ленина за успешное выполнение планов десятой пятилетки.

1978 год
 Внедрение системы групповой гидравлики в конструкцию тележечных поездов для передвижки и накатки судов на плавдок.

1979 год
 Внедрение технологии изготовления якорных цепей из проката с применением электросварки.
 Внедрение в широких масштабах агрегатированного монтажа механизмов, устройств и систем на постройке БМТР.
 Построен и введён в эксплуатацию цех крупнопанельного домостроения (цех № 47).

С 1980 года 
1980 год
 Создание в арматурном цехе (цех № 25) специализированного участка обработки на станках с ЧПУ.

1981 год
 Начало развития бригадных форм организации труда с оплатой за конечный результат.

1983 год
 Создание совета бригадиров завода.
 Внедрение процесса оконтуровки секций и блоков с помощью оптических приборов.
 Завершение монтажа кранов грузоподъёмностью 900 тонн, реконструкции стапелей и начало внедрения крупноблочного строительства судов.

1984 год
 Создание цеха автоматики (цех № 30).
 Внедрение транспортировки объёмных секций массой до 200 тонн автотрейлерами.

1985 год
 Внедрение транспортировки объёмных секций массой до 200 тонн автотрейлерами.
 На северной набережной для подъёма и схода работающих установлены эскалаторы.

1986 год
 Промышленное внедрение рекуперации электроэнергии в заводскую сеть при швартовных испытаниях.

1987 год
 Создание рабочей группы по подготовке завода к внедрению хозрасчёта и самофинансирования.
 В Мисхоре построен и начал действовать восьмиэтажный первоклассный дом отдыха «Судостроитель» на 200 мест.
 В районе северной набережной построена и внедрена в эксплуатацию современная столовая на 860 мест.

1988 год
 Создан совет трудового коллектива завода (СТК).
 Начало строительства новой набережной и подготовки территории для размещения комплекса монтажно-достроечных цехов.
 Включение в структурную схему управления заводом должности заместителя директора завода по экономике.
 Состоялась выставка «Опыт ЧСЗ» на ВДНХ.
 25.11.1988 спущен на воду ТАКР «Рига», в последующем переименован в «Варяг», не достроен, продан в КНР.

1989 год
 Февраль: Первым в области вступил в строй цех крупнопанельного домостроения. Первенец — 114 — квартирный жилой дом.
 Июнь: Заложен очередной траулер, которому присвоено имя Анатолия Ганькевича.
 ТАКР «Тбилиси» ушёл на испытания.
 Первая посадка самолётов Су-27, Су-25 и МиГ-29 на ТАКР «Тбилиси».

С 1990 года 
1991 год
 Сдан ТАКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».
 На Украине создана судостроительная корпорация «Укрсудстрой», куда вошли такие предприятия и организации как ПО «ЧСЗ», ПО имени 61-го Коммунара, ЦКБ «Черноморсудопроект» и др.

1992 год
 Резко сократились объёмы производства на заводе. Но завод выходит из тяжёлого положения, в сборочно-сварочном цехе изготавливаются секции для рефрижераторов завода имени 61 коммунара, секция траулеров для завода «Океан». 12 февраля была сдана ОТК и Регистру первая секция заказ 201.
 Вышло решение о порезке ТАКР «Ульяновск», находящегося на стапеле.
 Первый корабль ВМС Украины «Славутич», построенный черноморцами, поднял флаг и вышел на ходовые испытания.
 Первый диффузионный аппарат, изготовленный на ЧСЗ, отправился во Львовскую область в посёлок Красный на сахарный завод.
 Май: Открылся спорткомплекс на Намыве, построенный «ЧСЗ» для обслуживания заводчан и их семей.

1993 год
 ЧСЗ подписал контракт с греческой компанией Avin International SA на строительство трёх танкеров.
 Июнь: На ЧСЗ побывали премьер-министр Украины Л. Д. Кучма и председатель Совета Министров РФ B. C. Черномырдин. Они побывали на ТАКРе «Варяг».
 Июль: На улице Крылова открылся новый магазин-салон «Наваль». В нём продаётся продукция народного потребления, выпускающаяся на ПО «ЧСЗ».
 В Коблево на заводской базе отдыха открыт новый современный корпус, рассчитанный на отдых 250 черноморцев и членов их семей в один заезд.

1994 год
 Спущен на воду первый танкер-продуктовоз Kriti Amber, строящийся по заказу греческой компании Avin International SA.

1995 год
 11 февраля: Сошёл со стапеля на воду Kriti Amethyst — второй танкер, строящийся по заказу греческой компании Avin International SA.
 Сдан головной танкер-продуктовоз Kriti Amber для греческой компании Avin International SA.

1996 год
 Сдан второй танкер-продуктовоз Kriti Amethyst для греческой компании Avin International SA.
 Сдан третий танкер-продуктовоз Platinum для греческой компании Avin International SA.

1997 год
 Достройка и сдача четвёртого танкера-продуктовоза Pearl для греческой компании Avin International SA.
 На стапеле строится и готовится к спуску пятый танкер-продуктовоз Theodoros для греческой компании Avin International SA (сдан в 1999 году).

С 2000 года 
2002: сдан шестой танкер-продуктовоз Nicos для греческой компании Avin International SA.

В 2003 году Черноморский судостроительный завод исключён из списка стратегических предприятий, не подлежащих продаже; начались переговоры о продаже предприятия. 
С 2005 года это предприятие занималось арендой своих площадей для фирм, подрядчиков, ремонтирующих суда. Из 40 тыс. работников осталось чуть более 2 тыс. человек (в основном администрация).

2010: достройка  и модернизация траулера проекта 1288 типа «Пулковский меридиан» по техническому заданию «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ).

В 2018 году хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ПАО «Черноморский судостроительный завод». 
В том же году завод был продан за 120 млн гривен (4,2 млн долл.).

В июле 2021 хозяйственный суд Николаевской области утвердил отчёт об окончательной ликвидации ПАО «Черноморский судостроительный завод», которое несколько лет назад признали банкротом. Была завершена вся хозяйственная и предпринимательская деятельность ЧСЗ, а также все технологические циклы деятельности предприятия. У завода не осталось никакого имущества, всё оно инвентаризировано и распродано, а полученные от реализации средства направили на погашение долгов. Все сотрудники уволены, печать предприятия уничтожена.

Продукция

Директора 
 1895 — Первый директор — шотландец Э. Г. Гаррис
 1896—1897 — Л. Г. Роланд
 1898—1899 — Николай Николаевич Беклемишев
 1900—1909 — Иоаким Самуилович Каннегиссер
 1909—1912 — Николай Иванович Дмитриев
 1912—1918 — Борис Александрович Юренев
 1919 — И. Плосконный
 1920 — Матвеев
 1920—1925 — Сергей Александрович Степанов
 1925—1927 — Н. Щербина
 1927—1930 — Д. Велигура
 1931 — М. Кухта
 1932 — Д. Старущенко
 1933 — Эрнест Францевич Кужело
 1934—1938 — Сергей Александрович Степанов
 1939 — А. Гейзер
 1939—1941 — Александр Васильевич Самарин
 1941—1944 — Владимир Львович Селезнев
 1944—1944 — Борис Евгеньевич Клопотов
 1944—1949 — Александр Васильевич Самарин
 1949—1952 — Владимир Федорович Ивочкин
 1952—1954 — Виктор Михайлович Орешкин
 1954—1956 — Иван Степанович Прибыльский
 1956—1959 — Захар Григорьевич Сгибнев
 24 апрель 1959—1979 — Анатолий Борисович Ганькевич
 1979—1993 — Юрий Иванович Макаров
 1993—1996 — Игорь Николаевич Овдиенко
 1996—2002 — Тихоненко Игорь Павлович
 2002—2004 — Вячеслав Полтавцев
 2004 — Александр Михайлович Сагайдаков
 2007 — Александр Михайлович Сагайдаков
 2007—2009 — Илья Григорьевич Горн
 2009—2010 — Дмитрий Николаевич Мордовенко
 2010—2014 — Валерий Николаевич Калашников
 2014 — Александр Викторович Остапенко

Награды 
  Орден Трудового Красного Знамени Украинской ССР (1930)
  орден Ленина (1949)
  орден Ленина (1977)
  орден Октябрьской Революции (1970)
  Юбилейный почётный знак в ознаменование 50-летия образования Союза ССР (1972)

23 ноября 2020 года со стены возле главной проходной завода были демонтированы металлические конструкции, изображающие четыре ордена, которыми ЧСЗ был награжден в годы советской власти и которые являлись символом трудовой славы нескольких поколений работников предприятия .

См. также 
 Судостроение Украины
 Океан (завод)
 Николаевский судостроительный завод

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт
 ЧСЗ на novosti.mk.ua
 ЧСЗ на сайте «Мой Намыв» /вебархив/
 ЧСЗ на ukrindustrial.com /вебархив/
 проект подводных субмарин № 613 /вебархив/

Примечания 

Судостроительные предприятия Украины
Предприятия судостроительной промышленности СССР
Компании Николаева
Металлургические заводы Российской империи